Ewald Cebula (1917-2004), joueur et entraîneur polonais de football ;
 Idit Cebula, actrice et réalisatrice française ;
 Józef Cebula (1902-1941), prêtre mort à Mauthausen, bienheureux.